Смалининкай () — город в Юрбаркском районе Литвы.
 Смалининкай (село) () — село в Юрбаркском районе Литвы.
 Смалининкай (село в Калварийском самоуправлении) () — село в Калварийском самоуправлении Литвы.
 Смалининкай (село в Лаздийскои районе) () — село в Лаздийском районе Литвы.